Грембошув () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Грембошув (Лодзинское воеводство) — село в Белхатувском повяте Лодзинского воеводства;
 Грембошув (Малопольское воеводство) — село в Домбровском повяте Малопольского воеводства;
 Грембошув (Опольское воеводство) — село в Намыслувском повяте Опольского воеводства;

Другое 
 Грембошув (гмина) — административная единица Домбровского повята Малопольского воеводства.